Луккетти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Луккетти, Луис Альберто (1902-1990) — аргентинский фехтовальщик.
 Луккетти, Эктор Пабло (1905-?) — аргентинский фехтовальщик.